Bromacetophenon ist der Name mehrerer isomerer chemischer Verbindungen mit der Summenformel C8H7OBr:

 ω-Bromacetophenon, auch 2-Bromacetophenon
 2'-Bromacetophenon, CAS-Nummer: 2142-69-0
 3'-Bromacetophenon, CAS-Nummer: 2142-63-4
 4'-Bromacetophenon, CAS-Nummer: 99-90-1